Kindermann est une entreprise allemande.

 August Kindermann (1817-1891), chanteur allemand d'opéra ;
 Balthasar Kindermann (1636-1706), poète allemand ;
 Johann Erasmus Kindermann (1616-Nuremberg-1655), organiste et compositeur allemand ;
 Stefan Kindermann (né en 1959), joueur d'échecs allemand ;
 Wilfried Kindermann (né en 1940), athlète allemand.

Voir aussi
 Gerald Kindermans (né en 1957), un homme politique belge ;
 Jean-Baptiste Kindermans (1821-1876 à Bruxelles), un peintre belge.